D’Souza ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron D’Souza (* 1992), indischer Schwimmer
 Albert D’Souza (* 1945), indischer römisch-katholischer Erzbischof von Agra
 Albert Vincent D’Souza (1904–1977), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Kalkutta
 Aloysius Paul D’Souza (* 1941), Bischof von Mangalore
 Alphonsus D’Souza SJ (1939–2016), Bischof von Raiganj
 Andrew Alexis D’Souza (1889–1980), indischer römisch-katholischer Bischof von Poona
 Andrew D’Souza (* 1994), kanadischer Badmintonspieler
 Basil Salvadore D’Souza (1926–1996), Bischof von Mangalore
 Dinesh D’Souza (* 1961), US-amerikanischer Autor und Redner
 Eugene Louis D’Souza (1917–2003), indischer Priester und Erzbischof von Bhopal
 Frances D’Souza, Baroness D’Souza (* 1944), britische Wissenschaftlerin und Politikerin
 Frederick D’Souza (1934–2016), indischer römisch-katholischer Bischof von Jhansi
 Genelia D’Souza (* 1987), indische Bollywood-Schauspielerin und Model
 Henry D’Souza (* 1949), Bischof von Bellary
 Henry Sebastian D’Souza (1926–2016), Alterzbischof von Kalkutta
 Ignatius D’Souza (* 1964), indischer Geistlicher, Bischof von Bareilly
 Ignatius Salvador D’Souza (1912–1986), Bischof von Baroda
 Leobard D’Souza (Bischof Bhai; 1930–2005), indischer römisch-katholischer Bischof von Nagpur
 Lucy D'Souza-Krone (* 1949), aus Indien stammende Malerin
 Morin D’Souza (* um 1950), indische Badmintonspielerin, siehe Morin Mathias
 Patrick Paul D’Souza (1928–2014), indischer römisch-katholischer Bischof von Varanasi
 Pius Thomas D’Souza (* 1954), indischer Geistlicher, Bischof von Ajmer
 Raphael D’Souza (* 1991), deutscher Schauspieler
 Rena D’Souza (* 1955), indische Zahnärztin und Humanbiologin
 Thomas D’Souza (* 1950), indischer römisch-katholischer Erzbischof von Kalkutta
 Valerian D’Souza (1933–2020), indischer römisch-katholischer Bischof von Poona
 Wilfred D’Souza (1927–2015), indischer Politiker, Chief Minister von Goa
 William D’Souza (* 1946), indischer römisch-katholischer Bischof von Buxar

D’Souza bezeichnet außerdem:
 (27397) D’Souza, ein Asteroid zwischen Mars und Jupiter

Siehe auch:
 Souza